Mark Olver (né le  à Burnaby en Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace et allemand. Il est le frère de Darin Olver.

Biographie 
En 2005. Mark commence sa carrière avec une équipe de l'USHL avec une équipe appartenant à l'ancienne vedette de la LNH, Luc Robitaille, les Lancers d'Omaha, cette équipe fut son domicile pendant 2 ans. Au bout de ces 2 années, il entra dans les rangs universitaires des Wildcats de Northern Michigan, une équipe du Championnat NCAA, il continua à jouer avec cette équipe jusqu'en 2009-10.

Cependant, pendant cette saison, il commença également une carrière professionnelle dans la LAH avec le club école des Avalanche du Colorado, l'équipe qui l'avait repêché en 2008, au , les Monsters du lac Érié. Dès l'année suivante, il commence la saison avec l'Avalanche avant d'être rétrogradé au club école. Durant toute la saison, il a fait le yo-yo entre les deux clubs et ligues.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006 || Lancers d'Omaha|| USHL|| 59|| 5|| 20|| 25|| 72|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007 || Lancers d'Omaha|| USHL|| 57|| 29|| 35|| 64|| 84|| 5|| 3|| 3|| 6|| 18
|-
| 2007-2008 || Wildcats de Northern Michigan|| NCAA|| 39|| 21|| 18|| 39|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Wildcats de Northern Michigan || NCAA|| 40|| 16|| 19|| 35|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || Wildcats de Northern Michigan || NCAA|| 40|| 19|| 30|| 49|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Monsters du lac Érié || LAH || 6|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Avalanche du Colorado || LNH || 18|| 2|| 7|| 9|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Monsters du lac Érié || LAH || 58|| 23|| 17|| 40|| 79|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2011-2012|| Monsters du lac Érié || LAH || 15|| 2|| 7|| 9|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Avalanche du Colorado || LNH || 24|| 4|| 3|| 7|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Monsters du lac Érié || LAH || 36|| 6|| 16|| 22|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Avalanche du Colorado || LNH || 32|| 4|| 2|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Monsters du lac Érié || LAH || 65|| 15|| 34|| 49|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HK Sotchi || KHL || 1|| 0|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Kloten Flyers || LNA || 8 || 1 || 2 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin || DEL || 36 || 7 || 9 || 16 || 75 || 7 || 1 || 3 || 4 || 18
|-
|2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH || 41 || 6 || 11 || 17 || 29 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Condors de Bakersfield || LAH || 9 || 0 || 3 || 3 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2017-2018 || Eisbären Berlin || DEL || 51 || 14 || 19 || 33 || 18 || 3 || 6 || 9 || 22
|-
| 2018-2019 || Eisbären Berlin || DEL || 9 || 0 || 1 || 1 || 10 || 6 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin || DEL || 45 || 14 || 19 || 33 || 18 ||  - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Eisbären Berlin || DEL || 33 || 3 || 17 || 20 || 14 || 9 || 2 || 0 || 2 || 10
|-
| 2021-2022|| Kölner Haie || DEL ||  || 

| 74 || 10 || 12 || 22 || 39 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en janvier 1988
Naissance à Burnaby
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wildcats de Northern Michigan
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur du HK Sotchi
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur des Kölner Haie